Аберација је нешто што одступа од нормалног начина.

Физика 
 Оптичка аберација
 Сферна аберација
 Хроматска аберација
 Дефокусна аберација
 Аберација (астрономија)
 Релативистичка аберација

Генетика 
 Хромозомске аберације